Фёдор Бабанин:
 Бабанин, Фёдор Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2020; 26 ноября 1808.
 Бабанин, Фёдор Николаевич — приморский художник, пейзажист, живописец, литограф.